Edmundo de York, Conde de Rutland (Ruan, Normandía, 17 de mayo de 1443 – Wakefield, Yorkshire, 30 de diciembre de 1460), fue el quinto hijo ─segundo hijo sobreviviente─ de Ricardo, duque de York, y de su esposa Cecilia Neville.

Primeros años 
Edmundo nació en Ruan el 17 o el 27 de mayo de 1443. Fue nombrado conde de Rutland el 26 de enero de 1446, aunque perdió el título en 1459 y no se le devolvió hasta octubre del año siguiente. El 14 de junio de 1454, Edmundo y su hermano Eduardo, entonces conde de March, enviaron una carta a su padre, donde ambos hermanos firmaron como "E. Rutland" y "E. Marche".

Lord canciller de Irlanda 
En 1451, el padre de Edmundo, que ostentaba el título de  lord teniente de Irlanda, nombró a Edmundo lord canciller de Irlanda. Como Edmundo era menor de edad, las funciones del puesto quedaron en manos de cancilleres adjuntos. Su primer vicecanciller fue Edmundo Oldhall, obispo de Meath. Su hermano, sir William Oldhall, era chambelán del duque de York. Se desempeñó como canciller hasta 1454.

A Olldhall le sucedió John Talbot, conde de Shrewsbury, que serviría como canciller de facto hasta su muerte en la batalla de Northampton (10 de julio de 1460).

Su nombramiento y el de sus adjuntos fueron reconocidos por el Parlamento de Irlanda, que en ese acto afirmó por primera vez su independencia. El Parlamento declaró que Irlanda tendría una legislatura independiente del Reino de Inglaterra y sus súbditos solo estarían sujetos a las leyes y estatutos de "los lores espirituales y temporales y los Comunes de Irlanda, libremente admitidos y aceptados en sus Parlamentos y Grandes Consejos".

Según las decisiones parlamentarias tomadas durante su mandato, los súbditos irlandeses solo estaban obligados a obedecer la legislación escrita que llevara el Gran Sello de Irlanda que poseían los lores cancilleres. Cualquier funcionario que intentara imponer las leyes de Inglaterra perdería todas sus propiedades en Irlanda y sería multado.

Muerte 
Edmundo murió a los 17 años, tras la Batalla de Wakefield (30 de diciembre de 1460), durante la Guerra de las Rosas. Había luchado en la batalla al lado de su padre. Cuando la contienda se decantó en su contra, trató de huir cruzando el puente de Wakefield, pero fue detenido y muerto, posiblemente por el barón Clifford, en venganza por la muerte de su padre en St Albans.

Según la biografía de Edmundo que escribió Roderick O'Flanagan en 1870:

No obstante, esta historia no aparece en ninguno de los relatos escritos por los cronistas de la época.

Edmundo fue ejecutado, y cabeza fue exhibida en las puertas de York junto con las de su padre y de su tío, Ricardo Neville, V conde de Salisbury.

En la tragedia Enrique VI (tercera parte) de Shakespeare, Rutland aparece como un niño que es brutalmente asesinado por Clifford después de rogar por su vida. La fuente parece ser la crónica de Halls de 1548, que incorrectamente asigna a Rutland "la exigua edad de 12 años" a su muerte.

Edmundo y su padre fueron enterrados en el priorato de Pontefrac. En julio de 1476, ambos fueron inhumados de nuevo, con gran pompa, en el panteón familiar del Castillo de Fotheringhay.

Ascendencia

Referencias

Nobles de Inglaterra del siglo XV
Casa de York
Nacidos en Ruan
Fallecidos en Wakefield